UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 12 июня 2021 года на спортивной арене "Gila River Arena" в городе Глендейл, штат Аризона, США.

В главном бою вечера Исраэль Адесанья победил Марвина Веттори единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе. В соглавном бою Брэндон Морено победил Дейвисона Фигейреду удушающим приёмом в третьем раунде и завоевал титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира изначально был запланирован бой-реванш за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе между действующим чемпионом бразильцем Дейвисоном Фигейреду и мексиканцем Брэндоном Морено (#1 в рейтинге).

24 апреля стало известно, что на турнире запланирован второй титульный поединок, которым станет бой-реванш в среднем весе между действующим чемпионом Исраэлем Адесанья и Марвином Веттори (#3 в рейтинге) и именно этот бой станет заглавным событием турнира. Бойцы ранее встречались в апреле 2018 года на турнире UFC on Fox: Пуарье vs. Гейджи, когда в трёх раундах победу раздельным решением судей одержал Адесанья.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[*] Стивен Питерсон не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Брэд Ридделл vs. Дрю Добер
 Выступление вечера: Брэндон Морено и Пол Крейг

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
16 июня после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Дрю Добер (бывший #13) после поражения на турнире покинул Топ-15 лёгкого веса;

Хаким Даводу (бывший #15) после поражения на турнире покинул рейтинг Топ-15 полулёгкого веса.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC